Chad Taylor (drummer), Amerikaans drummer
 Chad Taylor (gitarist), Amerikaans gitarist